Чемпіонат Азербайджану 1995–1996 — 5-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вдруге став Нефтчі.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Карабах (Агдам) взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як фіналіст Кубку Азербайджану 1995—1996.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

1995—1996
Азербайджан
Азербайджан
1995 в азербайджанському спорті
1996 в азербайджанському спорті